Cesina steht für:

 Cesina, italienische Familie

Cesina ist der Familienname folgender Personen:
 
 Carlo Cesina (* 1950), italienischer Architekt